Гран-прі Німеччини 2018 (офіційно Formula 1 Emirates Großer Preis von Deutschland 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 22 липня  на трасі Гоккенгаймринг в Гоккенгайм, Німеччина. Це одинадцятий етап чемпіонату світу, сімдесят сьоме Гран-прі Німеччини і шістдесят третє в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки
  – Данієль Ріккардо отримав штраф у 20 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – П'єр Гаслі отримав штраф у 30 позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки
  – Карлос Сайнс (молодший) фінішував 10-тим, але отримав штраф в 10 секунд за обгін під час режиму автомобіля безпеки.
  – Фернандо Алонсо не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Німеччини
Липень 2018
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
2018 у Німеччині